Николай Михаилович Хитрово:
 Хитрово, Николай Михайлович (1810—1879) — генерал-лейтенант Российской Императорской армии. 
 Хитрово, Николай Михайлович (1844—1909) — генерал от артиллерии, командир 6-го армейского корпуса.